Итал — царь энотров, именем которого, по преданию, названа Италия.
 Итал — средневековый замок, расположенный на севере Англии в графстве Нортумберленд недалеко от южных границ Шотландии.